Зенько́вский (, ) — фамилия украинско-польского происхожения. Образована от топонима Зеньков.

Известные носители:
 Зеньковский, Александр Васильевич (1878—1966) — русский специалист по бухгалтерии и банковскому делу.
 Зеньковский, Василий Васильевич (1881—1962) — русский религиозный философ и богослов, автор труда «История русской философии».
 Зеньковский, Сергей Александрович (1907—1990) — русско-американский историк.
 Зеньковский, Иван Николаевич (?—1670) — стольник, полковник Острогожского слободского казачьего полка (1652—1670).
 Зеньковский, Трофим Абрамович (1861—1889)— украинский писатель и шевченковед.

См. также 
 Зеньковский район — административная единица на северо-востоке Полтавской области Украины.
 Зиньковский

Примечания